Евге́ний Васи́льевич Па́перный (; род. , Нижняя Тура, Свердловская область, СССР) — советский и украинский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа; народный артист Украины (1992).

Биография 

Окончил Щукинское училище в 1972 году, уехал по распределению на Украину, где и живёт по сей день. Играл в Киевском театре драмы имени Леси Украинки. Паперный сыграл большое количество ролей в самых разных пьесах и жанрах.

Евгений Паперный много снимался в кино. В советский период активно работал над озвучиванием отечественных и зарубежных фильмов, озвучивал персонажей мультфильмов.

В 1987—1991 годах был женат на актрисе Ольге Сумской, от этого брака — дочь, актриса Антонина Паперная (род. 1 июня 1990 года)

Признание и награды 
 Заслуженный артист Украинской ССР (1983)
 Народный артист Украины (1992)
 Орден «За заслуги» ІІІ степени (2020)

Творчество

Театр 
  — «Священные чудовища», по пьесе Ж. Кокто, режиссёр Роман Виктюк
  — рок-опера «Белая ворона», по поэме Ю. Рыбчинского (Герцог Бургундский)
  — «Дама без камелий», по пьесе Т. Рэттигана, режиссёр Роман Виктюк

Кино

Озвучивание

Фильмы 
 1982 — Нежность к ревущему зверю — генерал-лейтенант Савелий Петрович Добротворский (роль Павла Морозенко)
 1983 — На вес золота — Марко Завгородний (роль Ивана Гаврилюка)
 1984 — Иванко и царь Поганин — Каркарон, царь воронов (роль Нодара Мгалоблишвили)
 1988 — Дорога в ад — подполковник Вацлав Шевчик (роль Николая Засеева-Руденко)
 1990 — Войди в каждый дом (роль Валерия Свищёва)
 1991 — Оружие Зевса — Бобби Митчелл (роль Николая Засеева-Руденко)
 1991 — Капитан Крокус и тайна маленьких заговорщиков — исполнение песен Капитана Крокуса (роль Константина Степанкова)
 1991 — Одиссея капитана Блада — Питер Блад (роль Ива Ламбрешта)
 2002 — Золушка — филин
 2003 — За двумя зайцами — текст от автора

Озвучивание мультфильмов 
 1975 — Какого рожна хочется? — мещанин Пахомов
 1976 — Дело поручается детективу Тедди. Дело № 001. Бурый и Белый — детектив Тедди
 1976 — Музыкальные сказки
 1976 — 1979 — Приключения капитана Врунгеля — Лом, Арчибальд Денди (Шеф), директор зоопарка, репортёр, член яхт-клуба
 1978 — Ссора — бегемот Топ
 1978 — Кто получит ананас? — Слонёнок
 1978 — Первая зима — Волк, Крот
 1980 — Пирог со смеяникой
 1981 — Алиса в стране чудес — Валет
 1982 — Алиса в Зазеркалье — Чёрный Рыцарь
 1983 — Крылья — текст от автора, Новый Год
 1983 — Фамильная традиция (Фитиль № 255) — начальник
 1984 — По собственному желанию (Фитиль № 267) — взяточник
 1984 — 1985 — Доктор Айболит — Одноглазый (2 серия), доктор Айболит (1 серия), Гиппопотам (2 серия), вокал
 1986 — Дело поручается детективу Тедди. Дело № 002. Космическая загадка — детектив Тедди
 1986 — 1988 — Остров сокровищ — Доктор Ливси, голос за кадром («досье»), пират с цепным ядром
 1988 — Не промахнись, бабуля! (Фитиль № 308) — начальник
 1989 — Возвращайся, Капитошка! — Ворона
 1989 — Кому на Руси жить хорошо (Фитиль № 329) — профессор
 1990 — Необычный кросс (Фитиль № 335) — экзаменатор

Дубляж 

 1973 — Телефон полиции — 110. Показания фотографа — Ганс Векке «Моисей» (роль Марио Мюллера)
 1976 — Пустыня Тартари — майор Ровин, старший врач (роль Жан-Луи Трентиньяна)
 1977 —  — Твёрдый (роль Веслава Голаса)
 1984 — Маюри 
 1984 — Терминатор — T-800 / Терминатор (роль Арнольда Шварценеггера)
 1989 — Жертва во имя любви / Pyar Ke Naam Qurbaan (производство Индия)

Примечания

Ссылки 
 Евгений Паперный: Досье на сайте «Кинопоиск»

Литература 
 Спілка кінематографістів України. — , 1985. — С. 120;
 Мистецтво України: Біографічний довідник. — , 1997. — С. 462;
 Хто є хто в Україні. — , 1997. — С. 382;
 Хто є хто в Україні. — , 2000. — С. 358.

Актёры озвучивания СССР
Актёры озвучивания Украины
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки